6/7 kan syfta på:

 6 juli
 7 juni (amerikanskt datumformat)